Bolaang Mongondow Selatan (Süd Bolaang Mongondow, abgekürzt: Bolsel) ist ein Regierungsbezirk (Kabupaten) auf der indonesischen Insel Sulawesi. Der Bezirk ist Teil der Provinz Sulawesi Utara (Nordsulawesi) und liegt im Süden davon. Zur Volkszählung 2020 hatte Bolaang Mongondow Selatan die geringste Einwohnerzahl aller elf Regierungsbezirke der Provinz.

Geographie 
Der Regierungsbezirk erstreckt sich zwischen 0°17′ und 0°38′ n. Br. sowie zwischen 123°28′ und 124°29′ ö. L. und grenzt im Westen an den Regierungsbezirk Bone Bolango, im Nordwesten an den Bezirk Bolaang Mongondow Utara, im Norden an den Bezirk Bolaang Mongondow und im Osten an den Bezirk Bolaang Mongondow Timur. Im Süden bildet die etwa 140 km lange Küste der Molukkensee eine natürliche Grenze. Zum Bezirk gehören noch fünf kleine Inseln, zu finden im östlichsten Distrikt Pinolosian Timur.

Verwaltungsgliederung 
Der Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan gliedert sich seit dem Jahr 2016 in sieben Distrikte (Kecamatan), die aus 81 Dörfern gebildet werden.

Demographie 
Zur Volkszählung im September 2020 (indonesisch Sensus Penduduk - SP2020) lebten im Regierungsbezirk Bolaang Mongondow Selatan 69.791 Menschen, davon 33.441 Frauen (47,92 %) und 36.350 Männer (52,08 %). Gegenüber dem letzten Census (2010) stieg der Frauenanteil um 0,23 %.

Mitte 2022 waren 93,47 % der Einwohner Moslems, 6,30 Prozent der Einwohner Christen (4.481 Protestanten / 71 Katholiken) sowie 0,23 % Hindus.
69,81 Prozent oder 50.465 Personen gehörten zur erwerbsfähigen Bevölkerung (15–64 Jahre); 35,59 % waren Kinder und 4,60 % im Rentenalter. Von der Gesamtbevölkerung waren Mitte 2022 48,01 % ledig; 48,15 % verheiratet; 0,78 % geschieden und 3,06 % verwitwet. Im Jahr 2020 betrug der HDI-Index mit 65,0 und war damit der niedrigste der Provinz.

Geschichte

Verwaltungsgeschichte 
Der Regierungsbezirk Bolaang Mongondow Selatan wurde 2008 vom Bezirk Bolaang Mongondow abgespalten. Hierbei wurden 30 Prozent der Fläche (1.615,96 von 5.397,69 km²) und elf Prozent der Bevölkerung (2007: 54.751 von 492.786 Einw.) abgegeben − somit also fünf von 17 Distrikten:
 Bolaang Uki (71.01.07)
 Posigadan (71.01.06)
 Pinolosian (71.01.08)
 Pinolosian Tengah (71.01.28)
 PinolosianTimur (71.01.23)
Die Zahlen in Klammern geben den alten Gebietscode an, der noch bei der Zugehörigkeit zum Kab. Bolaang Mongondow halt. Die Reihenfolge entstammt dem referenzierten Gesetz Nr. 30 des Jahres 2008.

Nach der Volkszählung 2010 wurden zwei weitere Distrikte geschaffen:
 2015 Tomini durch Abspaltung aus Posigadan
 2016 Helumo durch Abspaltung aus Bolaang Uki

Weblinks 

 Peta Administrasi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan — Karte mit alten Grenzen 1:175.000 (2015)
 mannigfaltige Publikationen als PDF auf der Statistikseite des Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (indonesisch/englisch)

Einzelnachweise 

Kabupaten in Sulawesi Utara
Geographie (Sulawesi)